Hockeyclub Arcus Zottegem is een hockeyclub uit het Belgische Zottegem. De vereniging werd gesticht in januari 2021.  Het idee om een club op te richten rijpte in 2020 omdat er in Zottegem en omstreken geen hockey beoefend kon worden ondanks de stijgende populariteit van de sport.  De naam 'Arcus' verwijst naar de wervel van Lamoraal van Egmont die in het Zottegemse stadhuis te zien is. Omdat Egmont ridder was bij de Orde van het Gulden Vlies, kreeg de club de roepnaam The Knights. De ploegen spelen op terreinen aan de Bevegemse Vijvers.

Externe link 
 Website HC Arcus Zottegem

Sport in Zottegem
Belgische hockeyclub
Sportvereniging in Oost-Vlaanderen